Hersília - personagem da mitologia romana
 Hersilia (gênero)
 206 Hersilia

Localidades 

 Hersilia (Santa Fé)

Jardim Hercília

Desambiguação